El término bleach (del inglés: lejía), se puede referir a:

La serie de manga y anime Bleach, creada por Tite Kubo.
El álbum Bleach,  de la banda grunge estadounidense Nirvana.
La banda de rock cristiano estadounidense Bleach.
La película Bleach, del año 1998.
La película Bleach, del año 2020.
El grupo de rock punk Bleach03.